Кашга́р — топоним. Может означать:

 В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая:
 Кашгар — округ.
 Кашгар — городской уезд в округе Кашгар.
 Кашгар — аэропорт в городском уезде Кашгар.
 Кашгар — река, протекающая в Киргизии и Китае.
 Кашгар (Кашгарка) — жилой массив в Ташкенте.